I comuni della Sardegna (in sardo: Comunas de Sardìgna, in sassarese: Cumuni di Sardhìgna, in gallurese: Cumuni di Saldìgna, in algherese: Municipis de Sardenya, in tabarchino: Monicippi de Sardegna) sono i comuni italiani presenti nella regione Sardegna. Sono 377 e sono così suddivisi (al 1º gennaio 2021):
 17 alla città metropolitana di Cagliari.
 74 alla provincia di Nuoro.
 87 alla provincia di Oristano.
 92 alla provincia di Sassari.
 107 alla provincia del Sud Sardegna.

La popolazione indicata risulta dai dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2021.

Lista

Note

Voci correlate 
 Toponimi della Sardegna
 Lingua sarda

 
Sardegna
Liste relative alla Sardegna